Жоната́н Бамба́ (; 26 марта 1996 года, Альфорвиль, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Лилль».

Карьера 
Начал футбольную карьеру в местных клубах «Шарантон» и «Альфортвиль». В 2011 году перешёл в академию «Сент-Этьена». Дебютировал за первую команду 26 января 2015 года в матче против клуба «Пари Сен-Жермен». Забил первый гол 20 сентября 2015 года в матче против клуба «Нант» на 26-й минуте.

Статистика

Достижения

Командные 
«Лилль»
 Чемпион Франции: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции: 2021

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Париж»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Лилль»